Саэнс () — испанская фамилия. Известные носители:

 Саэнс, Мануэла (1795/97 1856) — латиноамериканская революционерка, возлюбленная Симона Боливара.
 Саэнс, Мануэль (род. 1948) — мексиканский баскетболист.
 
 Саэнс де Сантамария, Сорайя (род. 1971) — испанский политик, член Народной партии.